Thorbecke ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Heinrich Thorbecke (1837–1890), deutscher Semitischer Philologe
 Christian Franz Thorbecke (1763–1830), Abgeordneter der Reichsstände des Königreichs Westphalen und Bürgermeister der Stadt Osnabrück 
 Ellen Thorbecke (1902–1973), niederländische Fotografin und Autorin

 Heinrich Thorbecke (1843–1920), deutscher Theologe und Schulleiter Leopoldinum Detmold.
 Jan Thorbecke (1912–1963), deutscher Verleger
 Jan-Peter Thorbecke (* 1942) deutscher Maler und Verlagsbuchhändler
 Johan Rudolf Thorbecke (1798–1872), niederländischer liberaler Politiker und Staatstheoretiker
 Marie Pauline Thorbecke geb. Berthold (1882–1971), deutsche Ethnologin, Fotografin und Malerin
 Rupprecht Thorbecke (* 1943), deutscher Medizinsoziologe mit besonderer Epilepsie-Expertise

Thorbecke ist der Name folgender Unternehmen:
 Jan Thorbecke Verlag, Ostfildern, heute Teil der Gruppe Schwabenverlag

Thorbecke steht für:
 Kabinett Thorbecke, mehrere niederländische Regierungen